Sauça ou Săuca ou Śauca ou Saúca est un nom propre qui peut faire référence à :

Religion 
 Śauca (en sanskrit IAST ; devanāgarī : शौच}, concept religieux (Indes).

Toponyme 

 Săuca (Sződemeter en hongrois), commune roumaine du județ de Satu Mare, dans la région historique de Transylvanie et dans la région de développement du Nord-Ouest.
 Saúca, commune d’Espagne de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Sauca : une station balnéaire et localité de la paroisse civile de San José de la Costa de la municipalité de Píritu dans l'État de Falcón au Venezuela.

Patronyme 

  (1960-2013), avironneuse roumaine ;
 Valentina Sauca (née en 1968 à Bucarest (en Roumanie)), actrice allemande.

Voir aussi 
 

Patronyme roumain
Toponymie roumaine
Toponymie espagnole